Bundy ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Bundy (* 1947), britischer Informatiker
 Brooke Bundy (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Carol Bundy († 2003), US-amerikanische Serienmörderin, siehe Douglas Clark
 Doc Bundy (* 1949), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Dorothy Bundy (1916–2014), US-amerikanische Tennisspielerin, siehe Dorothy Cheney
 Francis P. Bundy (1910–2008), US-amerikanischer Physiker
 Harvey Hollister Bundy (1888–1963), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Hezekiah S. Bundy (1817–1895), US-amerikanischer Politiker
 King Kong Bundy, Ringname von Christopher Pallies (1957–2019), US-amerikanischer Wrestler
 Laura Bell Bundy (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin
 McGeorge Bundy (1919–1996), US-amerikanischer Politiker und Historiker
 Omar Bundy (1861–1940), US-amerikanischer Generalmajor
 Seren Bundy-Davies (* 1994), britische Sprinterin
 Solomon Bundy (1823–1889), US-amerikanischer Politiker
 Ted Bundy (1946–1989), US-amerikanischer Serienmörder
 Tom Bundy (1881–1945), US-amerikanischer Tennisspieler
 Trace Bundy (* 1977), US-amerikanischer Gitarrist
 William Bundy (1917–2000), US-amerikanischer Diplomat, Journalist und Hochschullehrer

— sowie von:
 Bundy, fiktive Familie der US-Fernsehserie Eine schrecklich nette Familie

Bundy heißen:

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bundy (Idaho), im Nez Perce County
 Bundy (Montana), im Musselshell County
 Bundy (Virginia), im Lee County
 Bundy (Wisconsin), im Lincoln County

— Unternehmen:
 Bundy Bundy, österreichische Friseurkette
 Bundy Manufacturing Company, US-amerikanischer Uhrenhersteller

Siehe auch:

 Bundi
 Bundy Lake